Возокани — село в окрузі Ґаланта Трнавського краю Словаччини.
 Возокани — село в окрузі Топольчани Нітранського краю Словаччини.
 Вельке Возокани — село в окрузі Комарно Нітранського краю Словаччини.
 Мале Возокани — село в окрузі Злате Моравце Нітранського краю Словаччини.
 Плаве Возокани — село в окрузі Левіце Нітранського краю Словаччини.